Віспа — як складова входить до назви декількох хвороб.

Медицина 
 Натуральна віспа — антропонозна вірусна інфекційна хвороба, яка призвела до смерті багатьох людей в історії, але до 1980-го року її ліквідували в природі завдяки вакцинації.
 Віспа — скорочена назва натуральної віспи.
 Віспа мавп — хвороба, яка може переходити від мавп до людей і нагадує за клінічним перебігом натуральну віспу.
 Коров'яча віспа — хвороба великої рогатої худоби, яка може зрідка передаватися людям.
 Вітряна віспа — антропонозна вірусна інфекційна хвороба з групи дитячих інфекцій, яку спричинює герпесвірус людини 3-го типу.
 Рикетсійна віспа — інша назва везикульозного рикетсіозу, інфекційної хвороби з групи рикетсіозів.
 Віспа слив — інша назва «шарки слив», вірусної хвороби, яка здатна уражати також терен, абрикос, тощо.

Інше 
 Wispa — марка шоколадних батончиків.